Deutsch Imre (1896–1944) urológus, sebész
 Deutsch Imre (1906–1997) hegedűművész